Суперкубок Італії з футболу 2007 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 серпня 2007 року між чемпіоном Італії «Інтернаціонале» та переможцем кубку «Ромою».

Матч

Деталі

Примітки 

2007
2007 у футболі
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Матчі ФК «Рома»
Серпень 2007
2007 в італійському спорті